Kateřina Koubová je jméno více osobností:

 Kateřina Koubová (novinářka) – šéfredaktorka Katolického týdeníku od ledna 2016, dříve redaktorka v ekonomické a zahraniční redakci MF Dnes (2004–2014), zpravodajka v Bruselu, redaktorka ČTK (1997–1999) a Reuters (2001–2002), týdeníku Euro (1999–2002), Presseurop, Bloomberg Businessweek Czech aj.  
 Kateřina Koubová (ragbistka) (* 1992) – česká ragbistka